Cascade Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cascade Township (Iowa)
 Cascade Township (Michigan)
 Cascade Township (Minnesota)
 Cascade Township (Pennsylvania)